Canal 2 puede referirse a:

Argentina 
 América Televisión (Argentina), de La Plata (ahora en Palermo, Ciudad de Buenos Aires).
 Canal 2 (Coronel Charlone) de Coronel Charlone, Provincia de Buenos Aires.
 Canal 2 (Coronel Pringles).
 Canal 2 (Jujuy).
 Canal 2 (Capitán Bermúdez).
 Canal 2 (Mar del Plata).
 Canal 2 (Video Cable Concordia).

Chile 
 Canal 2 Rock & Pop (1995-1999).
 Canal 2 (San Antonio).
 Canal 2 Linares.
 Canal 2 Quellón.

El Salvador 
 Canal 2 (El Salvador), de Telecorporación Salvadoreña, en San Salvador.

Nicaragua 
 Televicentro (Nicaragua), de Grupo Ratensa, en Managua.

Paraguay 
 Canal 2 (Encarnación).
 Noticias PY de Asunción.

Canal 02